Herman Melville House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Herman Melville House (Massachusetts), ID-Nr. 66000126
 Herman Melville House (New York), ID-Nr. 92001081

Siehe auch:
 Melville House